North and South (Nord e Sud in lingua inglese può significare:

Letteratura 
Nord e Sud (North and South) – romanzo di Elizabeth Gaskell del 1855
Nord e Sud (North and South) – romanzo storico scritto da John Jakes nel 1982

Musica 
 North and South – album di Gerry Rafferty del 1988
 North and South – album di Milow del 2011

Televisione 
North & South (North & South) – miniserie televisiva della BBC del 1975, tratta dal romanzo di Elizabeth Gaskell
Nord e Sud (North and South) – miniserie televisiva statunitense del 1985, tratta dal romanzo di John Jakes
Nord e Sud (North and South) – miniserie televisiva della BBC del 2004, tratta dal romanzo di Elizabeth Gaskell

Altro 
 North & South – videogioco strategico a turni del 1989